Cotta var namnet på en familj tillhörande gens Aurelia.

Kända medlemmar 

*